La nazionale di pallacanestro estone Under-18 è una selezione giovanile della nazionale estone di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità estone di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
2007 - 12°
2008 - 16°

Collegamenti esterni 
 

Estonia
Under 18